Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1938/39 werd beslist via de kampioenscompetitie met Rood-Wit als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse veldhockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Rood-Wit (West), THOR (Zuid) en Union (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1938/39

Hockey in 1938
Hockey in 1939
 1938/39